Остбах:

 Остбах (приток Эльзе) — река в Германии, протекает по земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Остбах (приток Эмшера) — река в Германии, протекает в Рурской области, Северный Рейн-Вестфалия.